Kradenan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kradenan (administrativ by i Indonesien, lat -7,61, long 109,38), Jawa Tengah, 
 Desa Kradenan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,32, long 109,37), 
 Kecamatan Kradenan, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Kradenan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,16, long 111,15), 
 Desa Kradenan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,74, long 109,75), 
 Desa Kradenan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,96, long 108,85), 
 Kelurahan Kradenan (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 109,66), Jawa Tengah, 
 Desa Kradenan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,94, long 111,50), 
 Desa Kradenan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,47, long 114,24), 
 Desa Kradenan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -6,91, long 112,12), 

Robotskapade Indonesienförgreningar